Weyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dieter Weyer
 W. van de Weyer